Zollbrücke steht für
Zollbrücke, Wohnplatz im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Brückenbauwerke
Heckinghauser Zollbrücke, Wuppertal, Deutschland
Zollbrücke (Göschenen), Göschenen, Schweiz
Zollbrücke (Magdeburg), Magdeburg, Deutschland
Zollbrücke (Zürich), Zürich, Schweiz

Siehe auch:
Zollbrück 
Brückenzoll 
Zollenbrücke, Hamburg, Deutschland